Митић је српско презиме. Може се односити на следеће људе:

 Богољуб Митић (1968—2017), српски глумац и хумориста
 Бранислав Митић (1942—2014), сценариста и режисер
 Бранка Митић (1926—2012), српска глумица
 Вукица Митић (1953—2019), некадашња југословенска и српска кошаркашица
 Гојко Митић (1940—), српски редитељ, глумац, каскадер и аутор
 Илија Митић (1940—), бивши српски и амерички фудбалер
 Миодраг Митић (1959—), бивши југословенски и српски одбојкаш и репрезентативац
 Михајло Митић (1990—), српски одбојкаш и капитен Црвене звезде
 Рајко Митић (1922—2008), југословенски фудбалер
 Србољуб Митић (1932—1993), српски песник
 Михајло Митић (1997- ), cрпски рукометаш

Референце 

Српска презимена